NK Bela Krajina Crnomelj was een voetbalclub uit Črnomelj, Slovenië.

Črnomelj
Crnomelj, Bela Krajina